Pecorino má dva významy:
 Pecorino (sýr) – druh italského ovčího sýra
 Pecorino (odrůda révy vinné) – odrůda révy vinné